Ких — фамилия.
 Ких, Александр Александрович (1869—после 1917) — русский инженер путей сообщения и общественный деятель, член IV Государственной думы от Киевской губернии.
 Ких, Мария Семёновна (1914—1979) — участница революционной борьбы на западноукраинских землях, партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, депутат Верховного Совета УССР.